Quadrado pode se referir a:

Matemática 
 Quadrado - polígono regular com 4 lados
 Quadrado (aritmética) de um número - é a operação de potenciação onde o expoente é igual a 2
 Quadrado perfeito - o produto de um inteiro por si próprio
 Número quadrado - o produto de um inteiro por si próprio
 Quadrado latino - uma tabela de números onde as linhas e colunas não têm elementos repetidos
 Quadrado mágico - uma tabela de números onde as linhas, colunas e digonais têm a mesma soma
 Chi-quadrado - um conceito de estatística
 Método dos mínimos quadrados - uma técnica de optimização

Pessoas 
 São Quadrado de Atenas - Bispo de Atenas, apologista e santo da Igreja Católica
 Quadrado (mártir) - mártires da Igreja Católica com este nome
 Quadrado (consular) - consular bizantino do 
 Quadrado (oficial palatino) - oficial bizantino do

Outros 
 Quadrado (local) - local público da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil
 Quadrado (osso) - osso situado no crânio de vertebrados
 Quadratus - gênero de mixinas
 Quadrado de infantaria

Desambiguação